Аджа́рская Автоно́мная Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика — административно-территориальная единица в составе Грузинской ССР, существовавшая в 1921—1990 годах. Столица — город Батуми.

Была образована как автономия грузин-мусульман 16 июля 1921 года и первоначально называлась Автономная Социалистическая Советская Республика Аджаристан. 5 декабря 1936 была переименована в Аджарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В декабре 1990 года преобразована в Аджарскую Автономную республику.

В административном отношении в конце своего существования Аджарская АССР делилась на 5 районов: Кедский, Кобулетский, Хелвачаурский, Хулойский и Шуахевский.

Административное деление 
Первоначально Аджарская АССР была разделена на 5 уездов, которые делились на теми (волости). В 1925 году Батумский уезд был переименован в Чорохский и АТД республики стало выглядеть так:

В ходе административной реформы 1929—1930 годов уезды были преобразованы в районы, а их число уменьшилось сначала до 4 (Батумский, Кедский, Кобулетский и Хулойский), а потом до 3 (упразднён Батумский район), вскоре, однако, восстановленный. В 1934 году АТД Аджарии выглядело так:
 город Батум
 Батумский район
 Кедский район
 Кобулетский район
 Хулинский район.

В 1952 году был образован пятый район — Шуахевский.

Руководство республики

Аджарский областной комитет КП(б) — КП Грузии 

 1921—1922 ответственный секретарь Жгенти, Тенгиз Гигоевич
 1922—1924 ответственный секретарь Сванидзе, Николай Самсонович
 1924—1925 ответственный секретарь Гогоберидзе, Леван Давидович
 1926 ответственный секретарь Акиртава, Николай Николаевич
 ответственный секретарь Мамулия, Самсон Андреевич
 по 1929 ответственный секретарь Меладзе, Павел Григорьевич
 1929 ответственный секретарь Панцхава, Николай Евсеевич
 по 13.01.1932 ответственный секретарь Гобечия, Михаил Алексеевич
 13.01.1932-13.04.1937 ответственный, а затем первый секретарь Геурков, Артемий Григорьевич
 13.04.1937-23.02.1938 первый секретарь Кочламазашвили, Иосиф Дмитриевич
 23.02.1938- 29.11.1938 первый секретарь Саджая, Алексей Николаевич
 1938—1940 первый секретарь Барамия, Михаил Иванович
 1940—1944 первый секретарь Твалчрелидзе, Георгий Григорьевич
 1944—1951 первый секретарь Бечвая, Кирилл Георгиевич
 1951- 12.07.1952 первый секретарь Хантадзе, Давид Георгиевич
 12.07.1952 — 05.1953 первый секретарь Цинцабадзе, Григорий Наевич
 05.1953 — 01.1954 первый секретарь Джаши, Макарий Иванович
 01.1954 — 1961 первый секретарь Мамуладзе, Давид Михайлович
 1961—1975 первый секретарь Тхилайшвили, Александр Дурсунович
 1975—1986 первый секретарь Папунидзе, Вахтанг Рафаэлович
 1986 — 08.03.1990 первый секретарь Эмиридзе, Гурам Хусейнович
 08.03.1990 — 1991 первый секретарь Хахва, Тенгиз Сулейманович

ЦИК-Верховный Совет 
 до 1929 председатель ЦИК Моцкобили
 1929 председатель ЦИК Сурманидзе
 1929—1937 председатель ЦИК Лордкипанидзе, З. Д.
 1937 — 07.1938 председатель ЦИК Футкарадзе, Исмаил Хасанович и. о.
 07.1938 — 01.1954 председатель Верховного Совета Давитадзе, Дауд Алиевич
 01.1954- 1955 председатель Верховного Совета Беридзе, Арчил Михайлович и.о.
 1955—1965 председатель Верховного Совета Комахидзе, Реваз Мурадович
 1969—1990 председатель Верховного Совета Диасамидзе, Давид Дурсунович

ВРК-СНК-СМ 
 16.07 — 15.11.1921 председатель Революционного комитета Гамбаров, Александр Григорьевич
 15.11.1921 — 10.01.1922 председатель Революционного комитета Жгенти, Тенгиз Гигоевич
 01.1922 — 11.1922 председатель СНК Гамбаров, Александр Григорьевич
 1925 Химшиашвили, Тахсим
 1929 Гогоберидзе, Мамед
 с 1930 обязанности СНК исполнял Президиум ЦИК ААССР
 07.1938 — 10.1947 председатель СНК-Председатель Совета Министров Футкарадзе, Исмаил Хасанович
 10.1947 — 1953 председатель Совета Министров Гоголишвили, Мамия Алексеевич
 1953 — 01.1954 председатель Совета Министров Мамуладзе, Давид Михайлович
 01.1954 — 1961 председатель Совета Министров Тхилайшвили, Александр Дурсунович
 1961—1970 председатель Совета Министров Давитадзе, Леван Михайлович
 1976 председатель Совета Министров Джаши, Ираклий Азизович
 1977—1980 председатель Совета Министров Унгиадзе, Юрий Гедеванович

Военный гарнизон Аджарии 

В январе 1921 года 9-я стрелковая дивизия переброшена в Закавказье для установления советской власти
на Кавказе. 25 февраля дивизия в составе 11-й армии вошла в Тбилиси, а в середине марта в Батуми.
 9 мая 1921 года в дивизию вливается 34-я стрелковая дивизия (в составе которой 36-й стрелковый полк).
 16 октября 1921 года дивизия переформировывается в 1-ю и 2-ю Кавказские бригады с дислокацией в Тбилиси и Батуми. А через 7 месяцев 22 июля 1922 года, из этих двух бригад формируется 1-я Кавказская стрелковая дивизия со штабом в Батум.

29.02.1928 года к 10 летию РККА дивизия награждается Почётным Революционным Красным Знаменем за выдающиеся заслуги перед Родиной и высокие показатели в боевой учёбе.
Правительство Грузии, учитывая особые заслуги в деле укрепления советской власти в Закавказье взяло шефство над дивизией. Ей присваивается наименование «имени ЦИК ССР Грузии».

Отныне дивизия именуется 1-я Кавказская Краснознамённая стрелковая дивизия имени ЦИК ССР Грузии.
В 1931 году дивизия переформировывается в горнострелковую дивизию.
22 марта 1936 года дивизия награждаетсяОрденом Красной Звезды.

21.05.1936 года переименована и носила название 9-я горнострелковая Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия имени ЦИК ССР Грузии.
В декабре 1942 года 9-я горнострелковая дивизия (СССР) перебрасывается под Туапсе для участия в Краснодарской наступательной операции.

Боевые Знамёна

Примечания 

Автономные республики Грузинской ССР
История Аджарии